Вла́дик:
 уменьшительно-ласкательная форма имени Владислав, Влад, на Кавказе иногда используется как официальное имя Владик:
 Нерсесянц, Владик Сумбатович — юрист;
 фамилия:
 Владик, Владимир Валерианович — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда;
 разговорное название городов Владивосток и Владикавказ.